Carmen Arteaga Hérvele (Linares, Jaén, 19 de marzo de 1891-1957), fue una licenciada en Filosofía y Letras, sección ciencias históricas, que comenzó su ejercicio profesional en la formación de maestras y después como profesora de Historia de la literatura española en Institutos de Segunda Enseñanza. Participó en diferentes actividades de orientación católica y publicó numerosos artículos.

Reseña biográfica 
Carmen Arteaga Hérvele, nació en Linares, Jaén, el 19 de marzo de 1891. Su padre, Saturnino Arteaga Arráez, era natural de Almansa, Albacete, y su madre, Águeda Hérvele Orús, de Carboneros, una localidad cercana a Linares. Para obtener el título de maestra preparó las asignaturas en la Academia Santa Teresa de Jesús abierta en 1912 en Linares con la finalidad de apoyar a las jóvenes que se examinaban en las Escuelas Normales de provincias cercanas. Casi al final de su vida escribía: «estudiábamos entre risas y apuros, temores y esperanzas, un grupo de muchachas estrechamente unidas por los más dulces lazos de la amistad y del compañerismo».

Así, fue superando los exámenes en la Escuela Normal de Maestras de Jaén, con premio extraordinario en la Reválida Elemental, y en la de Málaga la Reválida Superior también con premio extraordinario. El título de Maestra le fue expedido en noviembre de 1920. Aprobó el bachillerato en el Instituto General y Técnico de Jaén y en la Universidad de Barcelona la carrera de Filosofía y Letras, sección de Historia, de 1919 a 1922 verificando los ejercicios del grado de licenciatura en octubre de 1924 con calificación de sobresaliente. Cursó las asignaturas del Doctorado en la Universidad de Madrid.

Ejercicio profesional 
Durante la primera etapa de su vida profesional trabajó en centros privados. En la Academia Santa Teresa de Oviedo, en la de Teruel, y directora del Internado Teresiano de Barcelona de 1919 a 1922. Y desde 1924 como directora del Instituto Católico Femenino de Madrid.

En 1928 solicita y es admitida a las oposiciones para plazas de Inspectoras de primera enseñanza, pero antes de su celebración ha obtenido plaza en las convocadas para profesorado de Institutos locales de segunda enseñanza. Por Real orden de 9 de octubre de 1928 es nombrada para la Cátedra de Literatura española y Terminología Científica, Industrial y Artística del Instituto local de segunda enseñanza de Villacarrillo, Jaén, impartiendo docencia de la asignatura Literatura y terminología.

En 1935 es nombrada profesora de Lengua y Literatura española del Instituto Nacional de segunda enseñanza de Villafranca de los Barros, Badajoz, donde está ejerciendo cuando comienza la guerra civil. En el proceso de depuración del gobierno republicano fue «separada definitivamente del servicio» en 1937 al considerarla «desafecta al gobierno republicano», y reincorporada a su cargo de funcionaria por el proceso de depuración del gobierno franquista.

Finalizada la guerra es adscrita al Instituto Nacional de Enseñanza Media de Linares, Jaén, donde toma posesión el 1 de octubre de 1940, si bien la orden de su nombramiento para dicho destino aparece publicada en 1942. En él permanecerá hasta 1957, año de su fallecimiento estando todavía en activo.

Por su formación en ciencias históricas conoce el valor de los documentos fundacionales, lo que demuestra en el hecho de donar al archivo de Linares la Carta fundacional de la ciudad que ella y su esposo conservaban: «Recordando al cronista oficial Alberto Rodríguez Robles y su esposa Dª Carmen Arteaga Hérvele, catedráticos en Linares, que en 1958 donaron a la ciudad la auténtica joya de la Carta Fundacional del año 1396».

Otras actividades 
Participó en el Congreso de Estudiantes Católicos celebrado en enero de 1923 en Zaragoza donde, junto a Luz Doral, Cristina de Arteaga y Ángeles Rocamora, presentaron una Memoria sobre el tema de los Institutos Femeninos. En ese mismo año, en el mes de marzo, interviene en el Congreso Teresiano celebrado en Madrid en el marco de conmemoraciones del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, con el tema: “Patronato de Santa Teresa en los centros de cultura femenina».

Asimismo, participaría en 1924 en el I Congreso Nacional de Educación Católica con una memoria expuesta en la sección dedicada a «Las Bellas Artes como elemento educativo». Y en 1926 intervino en la Semana Social Femenina organizada en Andújar en el mes de noviembre.

Durante poco más de un mes formó parte de la corporación municipal de Villacarrillo presidida por el alcalde D. Pablo Conde, la primera mujer en ese cargo, aunque su permanencia fuera fugaz.

Publicista/Escritora 
En 1913 aparece su primer artículo publicado en el Boletín de la Academia Santa Teresa de Linares, con el título de Las Academias Teresianas. A partir de esa fecha no faltaría la pluma de Carmen Arteaga en esta publicación y en muchas otras revistas. Bien de carácter educativo, histórico, artístico, de actualidad. Una constante actividad con la finalidad de ofrecer, mayoritariamente, síntesis de contenidos sobre historia de España y de realidades artísticas para su utilización en la enseñanza, el pensamiento de pedagogos reconocidos, creaciones poéticas, textos de carácter religioso, etc. La relación de títulos, que se incluye en el apartado de obras, permite tener una visión amplia de la producción de esta profesora.

No podía faltar la preocupación educativa desde las lejanas fechas de la Grecia clásica, La educación en Grecia, y las lecciones bien aprendidas con el genérico título De Pedagogía presentando estudios acerca de renombrados pedagogos que podían suscitar mayor interés entre los lectores como Paul Barth (1858-1922) cuya obra pedagógica había sido publicada en España con traducción de Luis Zulueta. Hablaba del pensamiento de este autor sobre la conversación personal con el alumno para que no se sienta «como un número» dados los buenos resultados -según este autor- y su propia experiencia: «yo he conseguido mucho bueno de la seriedad amistosa y, en lugar de apelar a encierros y correcciones, he preferido hablar con los alumnos en mi habitación».

Otros medios donde publica son el diario de Úbeda La provincia, Pueblo católico, de Jaén, desde 1951 en que aparece en Linares una nueva revista de divulgación general por iniciativa de la Cámara de Comercio, Paisaje, Carmen Arteaga publica artículos breves y poesías hasta 1955.

Premios obtenidos 
Recibió uno de los premios concedidos en el Certamen Pedagógico de Cádiz convocado en 1916 por la Asociación provincial de maestros de Cádiz. En 1923 se dice de ella que es una «escritora fecunda, ha colaborado en varias Revistas, consiguiendo laureles desde sus primeros ensayos literarios, pues ha obtenido dos primeros premios: uno, en los Juegos Florales de Úbeda»; otro, por su trabajo literario sobre la Exposición de los Exploradores organizada en Jaén; un primer accésit en los Juegos Florales de Jaén y premio en un Certamen científico-literario celebrado en Alicante».

Obras 

 Arteaga Hérvele, Carmen: «Las Academias Teresianas», en Boletín de la Academia de Santa Teresa de Jesús. Linares (BAL), 7 de diciembre de 1913, n.º. 10, pp. 3-4.
 «El periodismo de nuestros días», BAL, n.º 34, 24 de mayo de 1914, pp. 1-2.
 «De la Normal de Maestras. Excursión escolar», La Regeneración, Jaén, 9 de mayo de 1914.
 «Nuestros Reyes Alfonsos», Boletín de las Academias Teresianas (BAT), n.º 6, diciembre 1916, pp. 89-91.
 «Los hombres y la ciencia», BAT, n.º 11, marzo 1917, pp. 173-175.
 «Aptitud pedagógica de la mujer», en BAT, n.º 18, junio 1917, 15-6, pp. 282-284.
 «Los cuatro elementos. El fuego», n.º 22, agosto de 1917, pp. 339-341
 «Algunas ideas filosóficas y pedagógicas de Goethe», BAL, n.º 62, enero de 1920, pp. 115-117.
 «En la fiesta de la raza. Primer viaje de Cristóbal Colón, n.º 95, octubre de 1922, pp. 7-9.
 «Cerámica griega, n.º 108, noviembre de 1923, pp. 22-25; n.º 109, diciembre de 1923, pp. 42-45.
 «Monasterios españoles. Santa María de Ripoll», n.º 118, 1924, p. 73
 «Apuntes sobre arte español. Arte ibérico y greco-fenicio», n.º 119, octubre 1924, pp. 6-8; Arte romano», n.º 120, noviembre 1924, pp. 23-25; Arte mozárabe», n.º 123, febrero 1925, pp. 73-75; Arte árabe», n.º 124, marzo 1925, pp. 94-96; Arte románico», n.º 128, julio 1925, pp. 173-175; Arte ojival y renacimiento», n.º 129, agosto 1925, pp. 193-196.
 «Iconografía de Santa Teresa de Jesús», Boletín de la Institución Teresiana, n.º 131, octubre 1925, pp. 9-12; n.º 143, octubre 1926, pp. 9-12.
 «El Canigó», BIT, n.º 134, enero 1926, pp. 65-67; n.º 135, febrero 1926, pp. 84-86; n.º 136, marzo 1926, pp. 106-108.
 «El Quijote y la aviación», BIT, n.º 139, junio 1926, pp. 166-167.
 «Sobre Felipe II», BIT, n.º 150, mayo 1927, pp. 156-157.
 «Profecía de Simeón», p. 127.
 «Felipe II y El Escorial», BIT, n.º 155, octubre 1927.
 «El retablo de la Cartuja de Santa María de Miraflores», BIT, n.º 126, noviembre 1927, pp. 30-33.
 «Tetrarquía pictórica», BIT, n.º 157, diciembre 1927, pp. 49-52.
 «Una visita a san Antonio de la Florida», BIT, n.º 162, mayo 1928, pp. 150-151.
 «De escultura», BIT, n.º 165, agosto 1928, pp. 210-212; n.º 169, diciembre 1928, pp. 49-51; n.º 170, enero 1929, pp. 69-72; n.º 171, febrero 1929, pp. 86-88.
 «Mujeres escultoras», BIT, n.º 180, noviembre 1929, pp. 189-192.
 «Breve estudio biográfico y artístico sobre Martínez Montañés», BIT, n.º 181, diciembre 1929, pp. 209-211.
 «En Génova», BIT, n.º 183, febrero 1930, pp. 29-32. «Roma. Su aspecto artístico», n.º 184, 1930, pp. 49-52. «Asís. Florencia», n.º 187, junio 1930, pp. 121-124. «Florencia. Pisa», n.º 188, julio 1930, pp. 141-144.
 «San Alberto Magno”, BIT, n.º 205, febrero 1932, pp. 86-87.
 «Poesía», Revista Linares, n.º 1, julio 1951, p. 16; n.º 10, abril 1952, p. 20; n.º 17, noviembre 1952, p. 14; n.º 22, abril 1953, p. 12; n.º 35, mayo 1954, p. 12; n.º 53, noviembre 1955, p. 10.
 «Linarense ilustre», Revista Linares, n.º 5, noviembre 1951, p. 6.
 «Villancicos», Revista Linares, n.º 18, diciembre 1952, p. 16.
 «La soledad de la Santa Virgen», Revista Linares, n.º 21, marzo 1953, p. 19.
 «Mater Dolorosa», Revista Linares, n.º 45, marzo 1955, p. 11.
 «Recuerdos», Revista Paisaje. Crónica trimestral ilustrada de la provincia de Jaén, n.º 94, agosto-octubre 1955, pp. 1088-1093.

Referencias

Bibliografía 

 Capel Margarito, Manuel y Capel Tuñón, Jesús: «Índices de la Revista «Linares» (1951-1959)» (Parte primera), Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 120, 1984, pp. 9-52. (ISSN 0561-3590).
 «Índices de la Revista «Linares (1951-1959)» (Segunda parte)», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 122, 1985, pp. 49-103. (ISSN 0561-3590).
 Echarri, María de: «Crónica del movimiento social católico», Revista católica de las cuestiones sociales, Madrid, enero 1927, pp. 39-43.
 Flecha García, Consuelo: «Las mujeres que hicieron posible esta revista», Revista Crítica, n.º 987-988, sept-dic. 2013, pp. 19-27. (ISSN: 1131-6497)
 Gómez Martínez, Enrique: «La Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y la religiosidad en Andújar durante los años veinte del siglo XX», Boletín. Instituto de Estudios Giennenses, n.º 225, enero-junio 2022, pp. 71-94. ISSN: 0561-3590.
 Lama, José María. «Mujeres en los Institutos. Las profesoras de segunda enseñanza de Extremadura de 1928 a 1936», Alcántara, revista del Seminario de Estudios Cacereños, n.º 92, 2021, pp. 73-96. (ISSN 0210-9859)
 Quesada Molina, María Teresa: La formación de maestras en las academias teresianas de Jaén, tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2016, pp. 481-482.
 Rubiales García del Valle, Ramón (2003): «El Instituto local de 2º Enseñanza de Villacarrillo», Revista de la Asociación de Amigos de la Historia de Villacarrillo, n.º 2, pp. 27-37.
 Salmón, Federico: «Institutos femeninos», BIT, n.º 99, febrero 1923, pp. 77-78.
 Velázquez, Flavia Paz: Sal de tu tierra, Narcea, Madrid, 2002.
 VV. AA: Primer Congreso Nacional de Educación Católica, Tipografía de la revista de Archivos, Madrid, 1925, pp. 96-97.

Enlaces externos 

 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/10127784
 http://www.prensadelinares.es/?p=475

Nacidos en Linares (Jaén)
Fallecidos en Linares
Profesoras de España